F1 2005 puede referirse a:

 el videojuego F1 2005 de Sony;
 la temporada 2005 de la Fórmula 1.